Universiteit van Helsinki
 Helsingin yliopisto (metrostation), metrostation in Helsinki, genoemd naar bovengenoemde universiteit